Иранская Про-лига 2016/2017 — 34-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 25 июля 2016 года и закончился 4 мая 2017 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Ирана на сайте persianleague.com
 Чемпионат Ирана на сайте soccerway.com

2016/2017
Иран
Спорт в Иране в 2016 году
Спорт в Иране в 2017 году